Uroš Vitas (Servisch: Урош Витас) (Niš, 6 juli 1992) is een Servisch voetballer die als centrale verdediger speelt.

Clubcarrière 
Vitas debuteerde tijdens het seizoen 2010/11 voor FK Rad in de Servische Superliga. In totaal speelde hij 49 competitiewedstrijden voor FK Rad. Op 31 januari 2014 versterkte AA Gent zich met Vitas, die een 3,5-jarig contract tekende in de Ghelamco Arena. Op 19 april 2014 debuteerde hij voor AA Gent tegen Waasland-Beveren. Hij viel na 78 minuten in voor Ante Puljić. Hij verruilde in januari 2016 AA Gent voor KV Mechelen.

Statistieken

Interlandcarrière 
Vitas kwam uit voor meerdere Servische nationale jeugdselecties. Hij debuteerde in 2013 in Servië onder 21.

Zie ook
 Lijst van spelers van KAA Gent
 Lijst van spelers van KV Mechelen

Servisch voetballer